Der Kanton Saint-Alban-Leysse ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 24 Gemeinden im Arrondissement Chambéry und hat seinen Hauptort (frz.: bureau centralisateur) in Saint-Alban-Leysse. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der Kantone 2015 wurde er mit dem Kanton Le Châtelard zusammengelegt.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Saint-Alban-Leysse die 9 Gemeinden Barby, Bassens, Curienne, Les Déserts, Puygros, Saint-Alban-Leysse, Saint-Jean-d’Arvey, Thoiry und Verel-Pragondran. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 103,76 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7334.

Politik 

SaintAlbanLeysse